Fermo (stad), een stad in Italië
Fermo (provincie), de in 2009 op te richten provincie waarvan die stad de hoofdstad is